Спера́нский — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Сперанский, Александр Николаевич (1891—1943) — советский историк, кандидат исторических наук, профессор. 
 
 Сперанский, Андрей Владимирович (род. 1955) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Сперанский, Борис Фёдорович (1885—1956) — советский геолог, горный инженер, доктор геолого-минералогических наук, профессор, активный участник революционной деятельности (1905—1917).
 
 Сперанский, Василий Михайлович (1896—1940) — деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности, начальник УНКВД Дальстроя.
 Сперанский, Вениамин Николаевич (1901—1952) — полковник, партизан.
 
 Сперанский, Георгий Несторович (1873—1969) — русский, советский педиатр, академик, основатель советской педиатрической школы.
 
 
 Сперанский, Константин Сергеевич (род. 1973) — начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России — начальник гидрографической службы ВМФ с 2020 года, капитан 1 ранга.
 
 
 Сперанский, Пётр Тихонович (1891—1964) — советский архитектор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945).
 

 Кантакузен, Михаил Родионович (с 1872 г. князь Кантакузен граф Сперанский; 1848—1894) — директор департамента духовных дел иностранных исповеданий, правнук графа М. М. Сперанского, отец М. М. Кантакузен-Сперанского.
 Кантакузин-Сперанский, Михаил Михайлович (1875—1955) — русский генерал, герой Первой мировой войны, командир Кирасирского Его Величества лейб-гвардии полка. Праправнук графа Михаила Михайловича Сперанского.

Топоним 
 Сперанский — деревня в Уфимском районе Башкортостана, относится к Николаевскому сельсовету.

Примечания